Le nom de famille La Baume (ou La Balme) (sans patronyme) a été porté par plusieurs familles distinctes. On trouve également de nombreuses familles portant le nom de terre La Baume à la suite de leur patronyme. Seules les premières sont listées ci-après.

Famille de La Baume de Montrevel (Bresse) 
La famille de La Baume de Montrevel, seigneurs de Montrevel-en-Bresse (Ain), originaire de la Bresse, suivie depuis le , s'est éteinte en 1794.
 Étienne II de La Baume, dit « Galois de la Baume » († 1364), grand maitre des arbalétriers du roi de France ;
 Guillaume de La Baume († 1360), seigneur de l'Abergement, fils du précédent ;
 Étienne de La Baume († après 1391), maréchal de Savoie ;
 Jean de La Baume († 1435), maréchal de France, chambellan du roi ;
 Pierre de La Baume (1477-1544), cardinal, archevêque de Besançon ;
 Claude de La Baume (1534-1584), cardinal, neveu du précédent ;
 Pierre Prosper de La Baume ( -1595), évêque de Saint-Flour ;
 Françoise de La Baume ( -1605), marquise de Saint-Martin-le-Châtel, dame de la cour de Catherine de Médicis ;
 Jean-Baptiste de la Baume-Montrevel (1593-1641), gouverneur de Franche-Comté ;
 Ferdinand de La Baume (1603-1678), lieutenant-général des armées du roi, gouverneur des provinces de Bresse et de Bugey, chevalier du Saint-Esprit ;
 Nicolas Auguste de La Baume (1645-1716), maréchal de France, chevalier du Saint-Esprit ;
 Florent-Alexandre-Melchior de La Baume (1736-1794), comte de Montrevel et du Saint-Empire, marquis de Saint-Martin et seigneur de Lugny, maréchal des camps et armées du roi, envoyé aux États-Généraux par la noblesse du bailliage de Mâcon en 1789, député de la Constituante, arrêté comme suspect, condamné le 7 juillet 1794 par le tribunal révolutionnaire et guillotiné à Paris.

Famille de La Balme (Bugey) 
La famille de La Balme, puis de La Baulme, puis de La Baume de Saint-Amour dans sa dernière branche, seigneurs de Labalme-sur-Cerdon (Ain), originaire du Bugey, suivie depuis le , s'est éteinte en 1761.
 Philippe de la Baume-Saint-Amour (1616-1688), gouverneur de Franche-Comté de 1661 à 1668

Famille de La Baume de Suze (Dauphiné) 
La famille de La Baume de Suze, seigneurs de Suze-la-Rousse (Drôme), dans le Dauphiné, s'est éteinte en 1790.
 Rostaing de la Baume de Suze ( -1556), évêque d'Orange
 Louis de La Baume de Suze (vers 1602-1690), évêque de Viviers
 Armand-Anne-Tristan de La Baume de Suze (1640-1705), archevêque d'Auch

Famille de La Baume de Pluvinel (Dauphiné) 
La famille de La Baume de Pluvinel, originaire de Crest (Drôme), dans le Dauphiné, s'est éteinte en 1938.
 Aymar de La Baume Pluvinel (1860-1938), astronome

Famille de La Baume Le Blanc de La Vallière (Bourbonnais, Touraine) 
La famille de La Baume Le Blanc de La Vallière, olim Le Blanc, originaire du Bourbonnais, puis établie en Touraine, suivie depuis le , s'est éteinte en 1780.
 Laurent Le Blanc, seigneur de Choisy-sur-Seine, de La Vallière (1542), bailli de Bourbon-Lancy en 1532, maire de Tours de 1558 à 1559 ;
 Gilles de La Baume Le Blanc de La Vallière (1616-1709), évêque de Nantes ;
 Françoise Louise de La Baume Le Blanc de La Vallière (1644-1710), demoiselle puis duchesse de La Vallière, maîtresse officielle de Louis XIV ;
 Louis-César de La Baume Le Blanc de La Vallière (1708-1780), bibliophile.

Famille de La Baume de Forsac (Périgord) 
La famille de La Baume de Forsac, seigneurs de Forsac (Corrèze), originaire de Bergerac, dans le Périgord, s'est éteinte en 1776.

Autres familles 
 Famille de La Baume de Beaulieu : famille originaire de Nîmes (Gard), éteinte en 1804
 Famille de La Baume (Vivarais) : famille subsistante originaire de Viviers (Ardèche)

Références 

La Baume
Lugny